Zénobie ou Zenobia est un prénom féminin d'origine grecque. Il a pour équivalent masculin Zénobe.

Prénom ou patronyme 
 Zénobie est un prénom (rare plus que désuet), qui a pour variante Zénobine
 Zénobie est aussi un patronyme utilisé comme nom de famille.

Personnages historiques 

 Zénobie (), femme du roi d'Arménie Rhadamiste.
 Septimia Bathzabbai Zénobie (), impératrice à Palmyre à partir de 266 ou 267.

Littérature 

 Rhadamiste et Zénobie (1711), tragédie de Crébillon père, basée sur l'histoire de la reine du .
 Zénobie (livre) (1997), livre pour enfants de Claude Ponti.
 Zénobie, personnage secondaire dans la série des Chroniques des vampires d'Anne Rice.
 Zénobie, personnage dans Les Bâtisseurs d'empire, pièce de théâtre de Boris Vian.
 Zenobia (1985), un ouvrage du poète roumain Gellu Naum.
Zénobie,l'héritière de Cléopâtre (Ed.Michel Lafon; Le livre de Poche) de Violaine Vanoyeke

Autres 
 Zénobia-Halabiyé est un site archéologique situé en Syrie.
 (840) Zenobia est un astéroïde.
 Zenobia est un film de Gordon Douglas avec Oliver Hardy sorti en 1939
 Zenobia, un groupe de heavy metal espagnol.

Notes et références 

Homonymie de prénom